Michel Loriot est le nom de plusieurs personnalités :
 Michel Loriot (père), maire de Nantes de 1577 à 1578 ;
 Michel Loriot (fils), fils du précédent, maire de Nantes de 1607 à 1609 ;
 Michel Loriot, militant du Front de libération du Québec (FLQ).